Haughton kan syfta på:

 Haughton (efternamn) – ett efternamn
 Haughton, Cheshire – en ort i Cheshire, England
 Haughton, Morville – en ort i Morville, Shropshire, England
 Haughton, Northumberland, England
 Haughton, Nottinghamshire – en ort i Nottinghamshire, England
 Haughton, Shrewsbury – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Haughton, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Haughton, Wales – en ort i Powys, Wales
 Haughton, West Felton – en ort i West Felton, Shropshire, England
 Haughton Green – en ort i Tameside, Greater Manchester, England